Branford peut désigner :

des lieux
Branford (Connecticut), une ville dans le comté de New Haven aux États-Unis.
Branford (Floride), une ville de Floride.
Branford College, un collège résidentiel à l'université Yale.

des personnes
Branford Marsalis est un compositeur de jazz et acteur américain.
Terra Branford est un personnage fictif du jeu vidéo Final Fantasy.